Saulnières est un toponyme qui peut désigner :

 Saulnières (Eure-et-Loir), commune française du département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire ;
 Saulnières (Ille-et-Vilaine), commune française du département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne.

Voir aussi 
 Saunières, commune française du département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté.